The Long Goodbye ("il lungo addio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – film del 1973 diretto da Robert Altman
 The Long Goodbye - cortometraggio del 2020 di Aneil Karia e Riz Ahmed

Letteratura 
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – romanzo di Raymond Chandler del 1953

Musica 
 The Long Goodbye – traccia dell'album Human Touch di Bruce Springsteen del 1992
 The Long Goodbye – traccia dell'album Insanity Beach degli Sleeze Breez del 1994
 The Long Goodbye – album dei Procol Harum del 1995
 The Long Goodbye – singolo di Brooks & Dunn del 2001, dall'album Steers and Stripes
 The Long Goodbye – traccia dell'album Destination di Ronan Keating del 2002
 The Long Goodbye – album di Riz Ahmed del 2020

Teatro 
 The Long Goodbye – atto unico di Tennessee Williams del 1940

Televisione 
 Due ragazze di troppo (The Long Goodbye) – episodio di Attenti a quei due
 L'incontro segreto (The Long Goodbye) – episodio della settima stagione di Beverly Hills 90210
 The Long Goodbye – episodio della sesta stagione di Dallas
 The Long Goodbye – episodio di Holby City
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – episodio della terza stagione de Le sorelle McLeod
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – episodio della seconda stagione di Stargate Atlantis
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – episodio della quarta stagione di The West Wing